Життя — біологічне явище.
 Життя — роман французького письменника Гі де Мопассана.
 Життя — картина художника Пабло Пікассо.
 Життя (гра) — гра на базі клітинних автоматів.
 Життя (шоу-балет) — танцювальний колектив.
 Життя — властивість ігрових персонажів у відеоіграх.